Виља Гонзалез Ортега има више значења:

 Општина Виља Гонзалез Ортега (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Виља Гонзалез Ортега (Виља Гонзалез Ортега, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику